El Wak oder Elwak bezieht sich auf:

 El Wak (Kenia), Stadt in Kenia
 El Wak (Somalia), Stadt in Somalia 
 Bezirk El Wak, Bezirk in Somalia
 El Wak (Berg), Berg in Äthiopien